Незнаново — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Незнаново — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.

Россия 
 Незнаново — село в Нерехтском районе Костромской области.
 Незнаново — село в Кораблинском районе Рязанской области.

См. также 
 Незнанов
 Незнамово